Batting Order bezeichnet die folgenden Begriffe:

 Batting Order (Baseball), die Schlagreihenfolge der Spieler bei einem Baseballspiel
 Batting Order (Cricket), die Schlagreihenfolge beim Cricket